Markaba peut désigner :
 Markaba, un village situé dans le district de Marjeayoune du Gouvernorat de Nabatiyeh au sud du Liban ;
 Markaba, un village de la Région de l'Extrême-Nord du Cameroun.